Wilsum kan syfta på:

Geografi

Nederländerna 

 Wilsum, Overijssel – ort, Overijssel, Gemeente Kampen,

Tyskland 

 Wilsum, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar